44-й егерский полк

Формирование полка 
Сформирован 19 октября 1810 г. из Великолуцкого мушкетёрского полка. 16 июля 1819 г. переименован в 45-й егерский. По упразднении егерских полков 28 января 1833 г. полтора батальона были присоединены к Выборгскому и Петровскому (старому) пехотным полкам. Старшинство полка сохранено не было.

Кампании полка 
По своём сформировании полк был направлен в Финляндию в 21-ю пехотную дивизию. С началом Отечественной войны из полка был выделен усиленный сводный батальон, назначенный сначала в состав десантного отряда Штейнгеля, на затем отправленный в корпус Витгенштейна, с которым и принял участие в боях с французами.

Знаки отличия полка 
Из знаков отличия 44-й (45-й) егерский полк имел знаки на головные уборы для нижних чинов с надписью «За отличие», пожалованные за подвиги в войнах против Франции. При упразднении полка знаки также были упразднены, взамен Выборгскому полку было пожаловано полковое Георгиевское знамя с надписью «За отличие в войне против французов в 1812, 1813 и 1814 годах».

Шефы полка 
 19.10.1810 — 30.12.1810 — генерал-майор фон Миллер, Андрей Логинович
 27.02.1811 — 30.09.1811 — полковник Малеев
 30.09.1811 — 01.09.1814 — полковник (с 11.01.1814 генерал-майор) Ридингер, Александр Карлович

Командиры полка 
 19.10.1810 — 28.08.1811 — подполковник Герике, Иван Христианович
 13.01.1813 — 20.12.1818 — майор (с 24.08.1813 подполковник, с 01.12.1814 полковник) Рыдзевский, Антон Иванович
 31.12.1818 — ? — подполковник Винтер
 20.03.1825 — ? — подполковник Достанич

Литература 

 
 Габаев Г. С. Роспись русским полкам 1812 года. Киев, 1912
 Шенк В. К. Гренадерские и пехотные полки. Справочная книжка императорской Главной квартиры. СПб., 1909
 Энциклопедия военных и морских наук // Под редакцией Г. А. Леера. Т. I—VIII. СПб., 1883—1895

См. также: 45-й егерский полк.

Егерские полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1810 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1833 году